Дянышка (Кобыча; ) — река в России, правый приток Лены. Протекает по территории Кобяйского района Якутии.

Берёт начало в отрогах Верхоянского хребта в месте слияния рек Дектенде и Бирандя. Высота истока — 655 метров над уровнем моря. Впадает в реку Лена на востоке Центрально-Якутской равнины, высота устья — 47 метров над уровнем моря. Длина реки — 295 км. Площадь водосборного бассейна — 13 300 км².

Принимает 54 притока длиной более 10 км.

Литература

Примечания

Ссылки 
 На сайте «Активный туризм»

Реки Якутии
Реки Кобяйского улуса
Притоки Лены